Corpo fechado pode ser:

 Corpo algebricamente fechado, em matemática
Unbreakable (filme), com Bruce Willis e Samuel L. Jackson, traduzido no Brasil como Corpo Fechado
 O Homem do Corpo Fechado, filme brasileiro com Roberto Bonfim e Milton Ribeiro

Desambiguação